Der Name Dacher kann zutreffen als

 Familienname
 Michael Dacher (1933–1994), deutscher Alpinist

 Vorname
 Dacher Keltner (* 1962), US-amerikanischer Psychologe